Sport Club do Recife
 Sport Lisboa e Benfica

Desambiguações de esportes